M5, a Duna Médiaszolgáltató oktatási–ismeretterjesztő–kulturális csatornája
 Messier 5, gömbhalmaz a Kígyó csillagképben
Közlekedés
 M5, autópálya Budapest és Röszke között
 M5, a tervezett Észak–déli Regionális Gyorsvasút (metró) rövidítése
Haditechnika
 M5, amerikai könnyű harckocsi
 M5, amerikai félláctalpas páncélozott csapatszállító jármű
 M5, amerikai 76,2 mm-es tankelhárító löveg a második világháborúban
 M5, amerikai tüzérségi vonatató
 M–5, japán hordozórakéta